Duga Luka je ime več naselij:
 Duga Luka, Hrvaška
 Duga Luka, Srbija